Tres de Febrero (span. für 3. Februar) bezeichnet:

 Partido Tres de Febrero, Verwaltungseinheit in Gran Buenos Aires, Argentinien
 Estadio 3 de Febrero, Fußballstadion in Gran Buenos Aires, Argentinien
 Parque Tres de Febrero, Park in Buenos Aires, Argentinien
 Tres de Febrero (Paraguay), Distrikt im Departamento Caaguazú, Paraguay
 Club Atlético 3 de Febrero, Fußballclub aus Ciudad del Este, Paraguay